Een district van Lesotho, zie Mohale's Hoek (district)
 De hoofdstad van het district, zie Mohale's Hoek (stad)